Som — propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica
 Audio (álbum) — da banda de rock Blue Man Group
 Audio (canção) — do grupo "LSD"

Desambiguações de música